Zawodzie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Zawodzie, un village de powiat de Piotrków
 Zawodzie, un village de powiat de Radomsko
dans la voïvodie de Lublin
 Zawodzie, un village
dans la voïvodie de Silésie
 Zawodzie est un arrondissement de la ville de Katowice
 Zawodzie, un village